Список городов Того:

Ссылки 
 Статистика республики Того 
 citypopulation.de: Численность населения городов Того 

 
Того
Списки:Того